Esistono due comuni francesi con questo nome

Auxon – Aube
Auxon – Alta Saona